Linda Duits (1976), Nederlands publicist en onderzoeker
 Frans Duijts (1979), Nederlands zanger
 Sander Duits (1983), Nederlands profvoetballer
 Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret, brouwerij in de Nederlandse plaats Culemborg

Zie ook 
 Duitsland (doorverwijspagina)
 Deutsch (doorverwijspagina)
 Deutz (doorverwijspagina)